Змагання зі сноубордингу в дисципліні слоупстайл серед жінок на зимових Олімпійських іграх 2022 відбулися 5 лютого (кваліфікація) і 6 лютого (фінал) 2022 року в Сніговому парку Геньтін у Чжанцзякоу.

Кваліфікація

Результати

Кваліфікація 
 Q — Кваліфікувались до фіналу

Спортсменки, що посіли перші 12 місць, потрапляють до фіналу.

Фінал

Примітки